Lefebvrea angolensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Welwitsch och Franciso Manoel Carlos de Mello de Ficalho. Lefebvrea angolensis ingår i släktet Lefebvrea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
angolensis